Ла Енмарањада има више значења:

 Ла Енмарањада (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Енмарањада (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику